Ше́рил Бе́рнард (; 30 июня 1966, Гранд-Прери, Альберта, Канада) (в 1995—1998 — Ше́рил Ку́ллман, ) — канадская кёрлингистка, скип команды Канады на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2010), бронза (2008, 2009).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2009).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Шерил Бернард.

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу